De Rally van Turkije 2005, formeel 6th Rally of Turkey, was de 6e editie van de Rally van Turkije en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2005. Het was de 398e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Kemer.

Programma

Resultaten

Statistieken

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Tur
Rally van Turkije
Sport in Antalya